Zschockau ist

ein Ortsname:
 Zschockau (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Zschockau (Neuensalz), Ortsteil der Gemeinde Neuensalz, Vogtlandkreis, Sachsen